Skrót AAMC może oznaczać:
 Al Ain Men's College
 American Alliance for Medical Cannabis – organizacja amerykańska zajmująca się popularyzacją medycznego zastosowania marihuany
 Association of American Medical Colleges – organizacja non-profit założona w 1876
 Australian Army Medical Corps, założony w 1903, otrzymał prefiks "Royal" w 1948